Arsace – nome proprio di persona italiano maschile
 Arsace I di Partia, 250 a.C.-211 a.C.
 Tiridate I di Partia, talvolta noto come Arsace II, 247 a.C.-211 a.C.
 Arsace II di Partia, anche noto come Artabano, 211 a.C.-191 a.C.
 Arsace I di Armenia
 Arsace II di Armenia, 341-363

Altri progetti